Вартбург,  — назва німецького походження:
 Замок Вартбург — середньовічний замок у землі Тюрінгія (Німеччина)
 Вартбург (район) — район у землі Тюрінгія (Німеччина)
 Вартбург (Квазулу-Натал) — місто в ЮАР
 Wartburg — марка автомобілів у Східній Німеччині.
 Вальтер фон Вартбург — швейцарський лінгвіст